Clown, een komische, doorgaans geschminkte artiest

Muziek en dans
 Clowns (band), een Australische band
 Clown Core, een Amerikaans muzikaal duo
 Clown (Emeli Sandé), een nummer van Emeli Sandé
 Krumping, ook wel clowning genoemd

Anders
 Clowns in de zorg
 Clowns (2000), Amerikaanse film uit 2000

Zie ook 
 De clown (doorverwijspagina)